Albert Pál (1816–1879) bíró, törvényszéki ülnök
 Albert Pál (1935) kritikus, újságíró